Ла-Пальма () — город и муниципалитет на Кубе в провинции Пинар-дель-Рио.

География 
Муниципалитет примыкает к северному побережью острова. Он занимает площадь 636 км².

Достопримечательности 
В восточной части муниципалитета расположена долина Виньялес, входящая в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Кубе.

Ссылки 
 La Palma en Pinar del Río

Города провинции Пинар-дель-Рио